Hauffiosaurus est un genre éteint de plésiosaures (des animaux de l'ordre des Plesiosauria), de la super-famille des pliosaures et de la famille des pliosauridés.

Distribution géographique et datation 
Hauffiosaurus a vécu à la fin du Jurassique inférieur (Toarcien), soit il y a environ entre  et  millions d'années, en Europe. Ses fossiles ont été découverts en Allemagne dans les schistes bitumineux d'Holzmaden et en Angleterre dans le Yorkshire.

Description des espèces

Hauffiosaurus zanoni 

Le genre Hauffiosaurus est créé pour l'espèce type Hauffiosaurus zanoni par Frank Robin O’Keefe en 2001.
L'holotype dH. zanoni est un squelette articulé quasi complet exposé en vue ventrale. Il a été découvert au début du  dans les couches du lagerstätte des argiles bitumineuses à Posidonies dites « Posidonienschiefer » du Toarcien inférieur d'Holzmaden dans le Bade-Wurtemberg dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il n'a cependant été décrit dans le détail qu'en 2001 par F. R. O’Keefe.

C'est un plésiosaure de taille moyenne, mesurant . Son crâne mesure environ  de long. L'holotype est un individu adulte, mais la fusion incomplète de la ceinture pectorale et pelvienne indique que ce n'est pas un adulte âgé.

Autres espèces 
Deux espèces sont rattachés au genre en 2011 par Benson et ses collègues en 2011 :

Hauffiosaurus tomistomimus 
H. tomistomimus, n'est connu que par un seul spécimen, constitué d'un squelette articulé, découvert dans le Yorkshire, dans la zone à ammonites à Hildoceras bifrons, ce qui le date précisément de la partie inférieure du Toarcien moyen. Il mesure  de long.

Hauffiosaurus longirostris 

En 2011, Benson et ses collègues ont réattribué  Macroplata longirostris (à l’origine Plesiosaurus longirostris) au genre Hauffiosaurus, sous le nom de H. longirostris. Il provient du sommet du Toarcien inférieur (sous-zone à Harpoceras falciferum du Yorkshire. 

Peu de plésiosaures du Jurassique inférieur possèdent une long museau allongé (longirostre) comme Hauffiosaurus. Cette morphologie qui indique que ces animaux marins se nourrissaient de poissons. Leurs dents sont fines et allongées avec de fines lignes de crêtes longitudinales. Ce type de dents, associé à leur long rostre, révèlent leur faculté à capturer des proies à chair tendre.

Classification 
Après avoir été considéré comme un Pliosauroidea basal, Benson et Druckenmiller en 2014 l'ont intégré à la famille des Pliosauridae comme le montre leur cladogramme ci-dessous :
<div class="noprint">

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2011